La ligne 520 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Wellin de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Wellin à Grupont entre  et .

Histoire 
 : mise en service entre la station vicinale de Wellin et la gare de Grupont, exploitation par la SA pour l'exploitation des Chemins de fer régionaux de Belgique (CFRB); traction vapeur; capital n°49.

 : reprise de l'exploitation par la SA pour l'exploitation du CFV Rochefort - Grottes de Han - Wellin (RGW).

 : traction par autorails.

 : démontage de la section Chanly Pont de Vienne - Grupont Gare par l'occupant allemand.

 : service d'autobus de remplacement Beauraing - Wellin - Grupont.

 : remise en service de la ligne, suppression du service d'autobus.

 : suppression et remplacement par un autobus sous l'indice 29.

Infrastructure

Capitaux

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 520 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Wellin
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne du tramway vicinal de Wellin
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Luxembourg
Capital 49
Ligne SNCV exploitée par les CFRB
Ligne SNCV exploitée par le RGW